Код IATA аеропорту Лондон-Станстед
 , тип дисплея на рідких кристалах